Ушаково — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена на северо-западном побережье озера Березно (Березовое) или Ушаково, в 12 км к западу от райцентра, города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 122 человека.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)